BiH:
 Konjevići (Bratunac, BiH), naselje u općini Bratunac
 Konjevići (Goražde, BiH), naselje u općini Goražde
 Konjevići (Kladanj, BiH), naselje u općini Kladanj
 Konjevići (Zenica, BiH), naselje u općini Zenica
Srbija:
 Konjevići (Čačak, Srbija), naselje u općini Čačak